Anyar (Anyar), een plaats in Indonesië
Anyar (Buay Pemuka Bangsa Raja), een plaats in Indonesië
Anyar (Kota Kayu Agung), een plaats in Indonesië
Anyar (Muara Lakitan), een plaats in Indonesië
Anyar (Pondok Kubang), een plaats in Indonesië